USS Congress je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Congress (1776) 
 USS Congress (1799) 
 USS Congress (1841) 
 USS Congress (1868)

Congress